Mousgoum peut désigner :
 les Mousgoum, un peuple du Cameroun, du Nigeria et du Tchad
 le mousgoum, une langue tchadique